Clifton Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Clifton Park (Florida), im Hillsborough County
 Clifton Park (New York), im Saratoga County
 Clifton Park (Ohio), im Cuyahoga County
 Clifton Park Center, im Saratoga County, New York
 Clifton Park Manor, im New Castle County, Delaware
 Clifton Park Village, im Montgomery County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Clifton Park (Baltimore), in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 07000941
 Clifton Park Center Baptist Church and Cemetery, in Clifton Park Center, New York, ID-Nr. 04001055
 Clifton Park Hotel, in Clifton Park and Halfmoon, New York, ID-Nr. 98000705
 Clifton Park Lakefront District, in Lakewood, Ohio, ID-Nr. 74001459
 Clifton Park Valve House, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 71001034